Le tournoi de tennis de Budapest est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2011, classée en catégorie International, se dispute du 4 au .

Roberta Vinci remporte le simple dames. En finale, elle bat Irina-Camelia Begu, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anabel Medina Garrigues et Alicja Rosolska.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 2011 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2011
Budapest
Sport en Hongrie en 2011
Tennis en juillet 2011